Генрі Мозлі — англійський фізик, один з основоположників рентгенівської спектроскопії та ствердження концепції атомного номера у фізиці і хімії.
 Іан Мозлі — ударник британського прогресивного рок-гурту Marillion.
 Трейсі Мозлі — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка.